Glenwood Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glenwood Cemetery (Massachusetts), NRHP-ID: 04000425
 Glenwood Cemetery (Michigan), NRHP-ID: 10000616
 Glenwood Cemetery (Utah), NRHP-ID: 96000436
 Glenwood Cemetery (Washington, D.C.),  NRHP-ID: 10240018